Qujiang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qujiang Qu (härad i Kina, Zhejiang), 
 Qujiang Qu (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar